Flatow steht für:

 Flatow (Kremmen), Ortsteil der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Flatow (Möllenbeck), Ortsteil der Gemeinde Möllenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 deutscher Name der polnischen Stadt Złotów im Norden Großpolens
 der zugehörige ehemalige Landkreis Flatow in der Provinz Westpreußen

Personen:
 Alfred Flatow (1869–1942), deutscher Geräteturner und Olympiasieger
 Curth Flatow (1920–2011), deutscher Bühnen- und Drehbuchautor
 Ernst Flatow (1887–1942), evangelischer Theologe jüdischer Abstammung, Pfarrer und Gegner des Nationalsozialismus
 Friedrich von Flatow (1820–1892), preußischer General der Infanterie
 Georg Flatow (1889–1944), deutscher Arbeitsrechtler
 Gustav Felix Flatow (1875–1945), deutscher Geräteturner und Olympiasieger
 Hans von Flatow (1852–1924), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:

 Flato